Rácz Géza (1928–1997), idősebb, brácsás
Rácz Géza, ifjabb, tercprímás
Rácz Géza (1958–2016) színművész
Rácz Géza (1959–) hindu szerzetes, hindu vallásfilozófus, egyetemi oktató